Sarrià (metrostation) van de metro van Barcelona
Sarrià (stadion), een stadion in Barcelona
Sarrià (wijk), een wijk/onderdistrict in Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
Sarrià de Ter, een gemeente in de Spaanse provincie Gerona